

Patronyme 

 Ann Doran (1911-2000), actrice américaine ;
 Bill Doran (né en 1958), joueur de baseball américain ;
 Matt Doran (né en 1976), acteur australien ;
 Olivier Doran (né en 1964), acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Vala Mal Doran est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'actrice Claudia Black ;
 Johnny Doran, son père John et son frère Felix étaient des joueurs de cornemuse irlandaise.
 Johnny Doran, acteur américain

Toponyme 

 Doran, ville américaine dans le Minnesota ;
 les chalets de Doran, une estive en France, au-dessus de Sallanches, dans la chaîne des Aravis ;
 le refuge de Doran, un refuge situé aux chalets de Doran.